Leza (Àlaba), municipi d'Àlaba, al País Basc
 Leza de Río Leza, municipi espanyol de la província de La Rioja (Espanya)
 Riu Leza, a La Rioja (Espanya).